Les Deux Sœurs – film del 1907 diretto da Albert Capellani
 Les Deux Sœurs – film del 1909 diretto da Louis Feuillade
 Les Deux Sœurs – film del 1911 diretto da Albert Capellani